Kickham ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Joseph Kickham (1828–1882), irischer Schriftsteller
 Thomas Joseph Kickham (1901–1974), kanadischer Politiker